

W Polsce 
 Miejscowości i ich części
 Grodziec – część miasta  Będzin
 Grodziec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Zagrodno
 Grodziec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą 
 Grodziec – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów 
 Grodziec – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin 
 Grodziec – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Ozimek 
 Grodziec – osada w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty 
 Grodziec – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 Grodziec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec

 Administracja
 Grodziec – gmina w pow. konińskim
 Grodziec – dawna gmina wiejska, w powiecie będzińskim, w województwie katowickim, obecnie część Będzina
 Grodziec – dawna gmina wiejska, w powiecie bielskim, w województwie katowickim, obecnie część gminy Jasienica

 Grodziec – gromada w powiecie bielskim
 Grodziec – gromada w powiecie konińskim
 Grodziec – gromada w powiecie opolskim

 Inne
 Grodziec – dawna nazwa miasta Grójec
 Grodziec – szczyt na Pogórzu Kaczawskim
 Grodziec – wzgórze na Pogórzu Wiśnickim

Zobacz też 
 Grodziec – polska nazwa rosyjskiego miasta Gorodiec (Городе́ц)
 Browar Grodziec
 Cementownia Grodziec
 Graz
 Grodziec Drugi
 Grodziec Mały
 Grodziec Niemodliński
 Grodziec Śląski
 Grodziec Zamczysko
 Nadleśnictwo Grodziec
 RKS Grodziec 
 Zamek Grodziec